Express kan syfta på:

 S/S Express (1877) – ett finländskt historiskt ångfartyg
 S/S Express (1900) – ett historiskt ångfartyg i Stockholms skärgård
 Albin Express – en segelbåt som är byggd i glasfiberarmerad plast och har aluminiumrigg
 Express (album av Anders Glenmark) – ett album från 1977 av Anders Glenmark
 Express (album av Solid Base) – ett album från 1999 av Solid Base